Příjmení Crha nosí více různých osobností:

 Crha z Ceblovic – moravský pán, předek dvou šlechtických rodů pánů z Holštejna a pánů z Drahotuš
 Crha z Holštejna (kolem 1300) – moravský šlechtic
 Jiří Crha – více osob, viz rozcestník
 Josef Crha (1927–1998) – český fotbalista
 Václav Antonín Crha (1836–1905) – český novinář, spisovatel a překladatel
Pod jménem Crha se v barokních textech se objevuje i Svatý Cyril, původním jménem Konstantinos.

Externí odkazy 
 

Česká příjmení